Mistrovství Československa silničních motocyklů 1973 se konalo v objemových třídách do 50 cm³, do 125 cm³, do 250 cm³ a do 350 cm³, přičemž byly započítávány 3 nejlepší výsledky.

Body za umístění 
 1. místo - 15 bodů
 2. místo - 12 bodů
 3. místo - 10 bodů
 4. místo - 8 bodů
 5. místo - 6 bodů
 6. místo - 5 bodů
 7. místo - 4 body
 8. místo - 3 body
 9. místo - 2 body
 10. místo - 1 bod

Vysvětlivky 
 BC = Body celkem
 BZ = Body započítávané

Třída do 50 cm³

Závody 
 Z1 = Dobruška 13. 5. 1973 - okruh 3 000 metrů;
 Z2 = Hořice 27. 5. 1973 - okruh 5 150 metrů;
 Z3 = Ústí nad Labem 17. 6. 1973
 Z4 = Nové Mesto nad Váhom 1. 7. 1973 - okruh 5 980 metrů;
 Z5 = Těrlicko 26. 8. 1973 - okruh 5 950 metrů;

Výsledky

Třída do 125 cm³

Závody 
 Z1 = Klatovy 3. 6. 1973 - okruh 4 000 metrů;
 Z2 = Jičín 24. 6. 1973 - okruh 14 500 metrů;
 Z3 = Písek 9. 9. 1973 - okruh 3 080 metrů;
 Z4 = Velké Meziříčí 23. 9. 1973 - okruh 4 800 metrů;

Výsledky

Třída do 250 cm³

Závody 
 Z1 = Klatovy 3. 6. 1973 - okruh 4 000 metrů;
 Z2 = Nové Mesto nad Váhom 1. 7. 1973 - okruh 5 980 metrů;
 Z3 = Písek 9. 9. 1973 - okruh 3 350 metrů;
 Z4 = Velké Meziříčí 23. 9. 1973 - okruh 4 800 metrů;
 Z5 = Bratislava 6. 10. 1973 - okruh 4 100 metrů;

Výsledky

Třída do 350 cm³

Závody 
 Z1 = Klatovy 3. 6. 1973 - okruh 4 000 metrů;
 Z2 = Nové Mesto nad Váhom 1. 7. 1973 - okruh 5 980 metrů;
 Z3 = Písek 9. 9. 1973 - okruh 3 350 metrů;
 Z4 = Velké Meziříčí 23. 9. 1973 - okruh 4 800 metrů;
 Z5 = Bratislava 6. 10. 1973 - okruh 4 100 metrů;

Výsledky 

N = náhradníci startovali mimo klasifikaci bez nároku na zisk mistrovských bodů

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954–1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1973